Municipio de Racine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Racine (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Racine (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.